Château Lacour à Saint-Agrève dans l'Ardèche ;
 Château Lacour à Sainte-Marie-aux-Mines dans le Haut-Rhin.